1001 noć može značiti:

 1001 noć, znamenita zbirka kratkih priča arapske i perzijske književnosti;
 Tausend und eine Nacht, valcer koji je skladao Johann Strauss
 A Thousand and One Nights, holivudski film iz 1945.
 Binbir Gece ("Tisuću i jedna noć"), turska TV serija
 Tisuću i jedna noć